Пла́зма (від  — виліплене, створене) — багатозначне поняття.

У фізиці 
 Плазма (агрегатний стан) — стан речовини, у якому її атоми йонізовані, тобто електрони відірвані від ядер

У біології 
 Плазма крові — рідка частина крові.
 Слово «плазма» в клітинній біології може заміняти в неофіційній мові будь-який з таких термінів:
 Цитоплазма — рідка частина клітини (всередині цитоплазматичної мембрани, але без ядра)
 Нуклеоплазма — рідка частина ядра
 Протоплазма — застаріла назва частини клітини всередині клітинної мембрани
 Ідіоплазма — те саме що і зародкова плазма — застаріла назва всього генетичного матеріалу організму разом

Див. також 

 Плазмохімія
 Плазмотрон

Література 
 

Багатозначні терміни
Базові поняття фізики